Ałła Aleksandrowna Kudriawcewa, ros. А́лла Алекса́ндровна Кудря́вцева (ur. 3 listopada 1987 w Moskwie) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W swojej karierze wygrała jeden turniej singlowy (w Taszkencie) oraz osiem deblowych: w Kolkacie (w parze z Vanią King), w ’s-Hertogenbosch, Québecu, Brisbane, Dubaju i Tiencinie (z Anastasiją Rodionową) oraz w Memphis i Birmingham (z Wolhą Hawarcową). Jako deblistka ma na koncie także 14 tytułów ITF.

Podczas Wimbledonu 2008 doszła do czwartej rundy, pokonując Jekatierinę Makarową, Mariję Szarapową (rozstawioną z numerem 3.) oraz Peng Shuai. W 1/8 finału przegrała z Nadieżdą Pietrową.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 2 (1–1)

Gra podwójna 20 (9–11)

Uwagi

Bibliografia 

Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Moskwie